У́лица Куприя́нова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Есть улица Куприянова в Серпуховском районе Московской области.

Россия 
 Улица Куприянова — улица в Высоковске.
 Улица Куприянова — улица в Каргополе.
 Улица Куприянова — улица в Октябрьском.
 Улица Куприянова — улица во Ржеве.
 Улица Куприянова — улица в Саратове.
 Улица Куприянова — улица в Чебоксарах.

Белоруссия 
 Улица Куприянова — улица в Вилейке.
 Улица Куприянова — улица в Жодино.
 Улица Куприянова — улица в Полоцке.
 Улица Куприянова — улица в Минске.
 Улица Куприянова — улица в Слуцке.
 Улица Куприянова — улица в Смолевичах.

Латвия 
 Улица Куприянова — улица в Кулдиге.